Пётр Веронский ( — Пётр Мученик; 1206 — 6 апреля 1252) — католический монах, доминиканский проповедник, инквизитор Ломбардии. Святой Католической церкви.

Родился в Вероне, родители Петра были приверженцами катаров. Окончил Болонский университет, монашеский постриг принял от святого Доминика. Пётр был ревностным католиком, боролся с ересями, что обеспечило ему стремительную карьеру:
 в 1232 году он стал папским послом в Милане;
 в 1240 году — приором в Асти;
 в 1241 году — приором в Пьяченца;
 в 1251 году — папским послом в Кремоне и в том же году приором в Комо и папским инквизитором в Комо и в Милане.

6 апреля 1252 года Пётр был убит в лесу под Барлассино по дороге из Комо в Милан, по официальной версии — катарами. 9 марта 1253 года папа Иннокентий IV канонизировал Петра. Для устрашения еретиков он издал буллу Ad extirpanda.

В искусстве 

 Картина Джованни Беллини «Убийство святого Петра» (1509)
 Утраченный алтарный образ работы Тициана «Убиение святого Петра Мученика» (1530)

Примечания

Ссылки 

 Пётр Веронский (Словарь святых Якова Кротова)
 Петр Мч. ОД (Петр Веронский), св.

Святые Вероны
Католические мученики
Канонизированные в XIII веке
Доминиканцы Италии
Христианские святые XIII века
Выпускники Болонского университета